Patrick Thoresen, norveški hokejist, * 7. november 1983, Hamar, Norveška. 

V ligi NHL je preživel 2 sezoni pri moštvih Edmonton Oilers in Philadelphia Flyers.

Pregled kariere

|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 99/00
|
| 25
| 7
| 8
| 15
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 00/01
|
| 40
| 18
| 27
| 45
| +44
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Wildcats
| QMJHL
| 01/02
|
| 60
| 30
| 43
| 73
| +3
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baie Comeau Drakkar
| QMJHL
| 02/03
|
| 71
| 33
| 75
| 108
| +26
| 57
|
| 12
| 2
| 8
| 10
| -4
| 8
|-
| Mörrum GolS
| Švedska liga (jug)
| 03/04
|
| 38
| 19
| 22
| 41
| -1
| 40
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 30
| 10
| 7
| 17
| +3
| 33
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| -5
| 29
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 17
| 19
| 36
| -12
| 44
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga

| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 9
| 4
| 7
| 11
| +6
| 12
|-
| Norveška
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 06/07
|
| 68
| 4
| 12
| 16
| -1
| 52
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 06/07
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| +5
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Norveška
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 07/08
|
| 17
| 2
| 1
| 3
| -4
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 07/08
|
| 21
| 0
| 5
| 5
| -6
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Lugano
| Švicarska druga liga
| 08/09
|
| 48
| 22
| 41
| 63
|
| 83
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|}

Zunanje povezave
 Patrick Thoresen na cbssports.com
 Patrick Thoresen na eurohockey.net
 Patrick Thoresen na hockeydb.com

Živeči ljudje
Norveški hokejisti
Norveški hokejski reprezentanti
Hokejisti Storhamar IL
Hokejisti Moncton Wildcats
Hokejisti Baie Comeau Drakkar
Hokejisti Mörrum GolS
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014